Wolkering ist der Name folgender Orte:

 Wolkering (Prutting), Ortsteil von Prutting, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Wolkering (Thalmassing), Ortsteil von Thalmassing, Landkreis Regensburg, Bayern